Урбанович Віктор Казимирович (1898—1977) — радянський генерал-лейтенант.
 Вітольд Урбанович (1908—1996) — польський льотчик-ас, учасник Другої світової війни.
 Урбанович Галина Наполеонівна (1917—2011) — радянська гімнастка, чемпіон Олімпійських ігор-1952. Заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер РРФСР.
 Урбанович Володимир Миколайович (* 1938) — радянський і російський співак-баритон, педагог, народний артист РРФСР.
 Урбанович Денис Йосипович (* 1989) — білоруський громадський діяч. Голова Громадського об'єднання «Молодий Фронт».
 Урбанович Йосип Павлович (1906—1944) — один з керівників антифашистського Опору в Західній Білорусі.
 Кріс Урбанович (* 1981) — британський продюсер і музикант.
 Мацей Урбанович (* 1986) — польський хокеїст, нападник.
 Микола (Урбанович) (1894—1976) — поручник УГА і Армії УНР, Архієпископ Української Православної Церкви в Вінніпезі.
 Урбанович Христофор-Кипріян (? — 1739) — військовий діяч, польський або білоруський шляхтич, полковник, пізніше генерал на шведській та російській службі.
 Юзеф Урбанович (1916—1989) — польський військовий і політичний діяч, генерал.
 Яніс Урбанович (* 1959) — латвійський політичний діяч. Голова Соціал-демократичної партії «Згода».
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища